Tytler este numele de familie a mai multe prsoane.

 Tytler, Alexander Fraser , Lord Woodhouselee (1747 - 1813), avocat și scriitor scoțian
 Tytler, Harry Christopher (1868 - 1938), militar britanic și entomolog
 Tytler, Jagdish (născut în 1944), politician indian
 Tytler, James (născut în 1745), aeronaut scoțian
 Tytler, Patrick Fraser (1791 - 1849), istoric scoțian
 Tytler, Robert Christofer (1818 - 1872), militar, naturalist și fotograf britanic

Nume proprii